Papillonotus är ett släkte av kvalster. Papillonotus ingår i familjen Papillonotidae. 

Papillonotus är enda släktet i familjen Papillonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Papillonotus